Karol Drzewiecki (1805–1879) – polski dramatopisarz, powstaniec listopadowy
 Karol Drzewiecki (ur. 1995) – polski tenisista